

Населені пункти та їхні частини

 Клюскі — село в гміні Понтнув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Клюскі — село в гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства

 Клюскі — частина села Токарня в гміні Токарня Мисьленицького повіту Малопольського воєводства

Примітки